Vällingby (wijk), Stockholm
Vällingby (metrostation)